Příjmení Kotov () nosí více významných osobností:

 Alexander Kotov (1913–1981) – ruský šachový velmistr
 Oleg Kotov (* 1965) – ruský kosmonaut
 Taťjana Kotovová (* 1976) – ruská atletka, dálkařka

Externí odkazy